Gunther of Günther is een mannelijke voornaam en achternaam.

Oorsprong en betekenis 
De naam is afkomstig uit het Oudhoogduits en bestaat uit de woorden gund ("strijd", "oorlog") en heri ("leger", "veel", "volk"). De Oudhoogduitse uitspraken 'Gunthar' en 'Gunther' gaan terug op de Germaanse cq. Angelsaksische naamsvorm 'Gundahar'. De naam wordt in het Nibelungenlied gebruikt voor Gundohar, die net als Gernot en Giselher een van de Bourgondische koningen was. In het Walthariuslied is Gunther een Frankische koning, die met zijn twaalf krijgers aantreedt tegen Walther van Aquitanië. Koning Gunther is de broer van jonkfrouw Kriemhild, die later trouwt met Siegfried.

Varianten 
 Günter
 Middelhoogduits: Gunther, Gunter
 Oudhoogduits: Gunthar, Guntherus, Guntheri
 Bourgondisch/Oostgermaans: Gundahar, Gundohar, Gundihar, Guntiar
 Noords: Gunnar, Gunar, Gunner, Gunder
 Oudnoords: Gunnarr
 Latijn: Gundaharius, Gundahari, Gundicharius
 Frans: Gonthier
 Verengelsing: Guenther, Guenter, Gunther, Gunter, Gynther, Ginther, Ginter
 Tsjechisch: Vintíř
 Verkleinwoord: Gunzelin, Guenzelin, Günzelin, Guencelin, Güncelin, Günne, Günni
 Grieks: Gyntiarios
 Nederlands: Gunter

Enkele naamdragers

Voornaam

 Gunther Levi (1976), Belgisch zanger
 Günter Grass (1927-2015), Duits schrijver
 Gunter Sachs (1932-2011), Duits miljonair
 Günther Frederik Karel I van Schwarzburg-Sondershausen (1760–1837), vorst van Schwarzburg-Sondershausen
 Günther Frederik Karel II van Schwarzburg-Sondershausen (1801–1889), vorst van Schwarzburg-Sondershausen
 Gunter Lamoot (1970), Belgisch stand-upcomedian.
 Günther Neefs (1965), Belgisch zanger
 Günther Rall (1918-2009), Duits gevechtspiloot tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Gunther Schepens (1973), Belgisch voetballer
 Gunther Schuller (1925-2015), Amerikaans componist, muziekpedagoog, musicoloog, dirigent, fluitist en hoornist
 Gunther Van Handenhoven (1978), Belgisch voetballer
 Gunther van Meißen (Salzburg) (?-1025), aartsbisschop van Salzburg
 Gunther van Meißen (?-982), markgraaf van Meißen
 Gunther van Melk (?-775), Duits geestelijke en heilige
 Günther Vanaudenaerde (1984), Belgisch voetballer
 Günther Victor van Schwarzburg (1852-1925), vorst van Schwarzburg-Rudolstadt en Schwarzburg-Sondershausen
 Günther von Bültzingslöwen, Nederlands officier, ridder in de Militaire Willems-Orde
 Gunther von Hagens (1945), Duits anatoom
 Günther von Kluge (1882-1944), Duits militair tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog
 Günter Wallraff (1942), Duits schrijver en undercoverjournalist

Familienaam
 John Gunther, Amerikaans saxofonist
 Juliane Engell-Günther (1819-1910), Duits-Zwitsers schrijfster en redactrice
 Robert Gunther, Brits historicus

Artiestennaam
 Günther (1967), pseudoniem van de Zweedse zanger Mats Söderlund

Fictieve naam
 Gunther, barman van 'Central Perk' in de sitcom 'Friends'

Jongensnaam